Иорданский — семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Герасим Иорданский (Авва Герасим) (ум. 475) — христианский монах и святой V века.
 Иорданский, Александр Николаевич (1903 — ?) — советский учёный в области фотохимии, лауреат Сталинской премии.
 Иорданский, Анатолий Александрович (1888—1937) — председатель Исполнительного комитета Костромского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов (май-ноябрь 1919).
 Иорданский, Виктор Николаевич — д.т. н., профессор
 Иорданский, Владимир Борисович (1929—2010) — доктор исторических наук, журналист, переводчик.
 Иорданский, Михаил Вячеславович (1901—1990) — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 
 Иорданский, Петр Константинович (1891—1937) — русский и советский шахматист I категории, чемпион Москвы 1913 г.

 Куприна-Иорданская, Мария Карловна (ур. Давыдова; 1881—1966) — российский редактор, издатель журнала «Мир Божий», во 2-м браке — жена Н. И. Иорданского.

Ссылки 
 Иорданские и Чичаговы